Варк:
 Варк () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Варк () — коммуна во Франции, департамент Мёз.
 Варк () — река в Люксембурге.
 Варк-Яха — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.